Рубець (розмовне Шрам, від  — «рана від меча, шрам, рубець») — слід на шкірі від зарубцьованої рани.
 Шрам — у льодовиковому рельєфі — слід, що залишився на земній поверхні чи каменях в вигляді великих подряпин, які називають льодовиковими шрамами і штрихами, що утворилися від ударів каменів і тертя під час руху льодовика

Твори 
 «Прихований шрам» () — американська драма режисера Беррі О'Ніла 1916 року.

Література
 «Шрам» () — роман, що написаний українськими письменниками Мариною та Сергієм Дяченками.

Мультфільми та фільми
 Шрам (, по транслітерації також відомий як Скар) — вигаданий персонаж і головний негативний герой популярного анімаційного фільму «Король Лев»
 «Обличчя зі шрамом» — американський гангстерський фільм 1932 року.
 «Обличчя зі шрамом» — культовий фільм американського режисера Брайана Де Пальми, що вийшов 1983 року.

Прізвище 
 Шрам Віктор — етнограф, краєзнавець, публіцист.
 Полковник Шрам — персонаж роману П. О. Куліша «Чорна рада».

Див. також 
 Рубець (медицина)
 Шрамування — спеціальне нанесення на тіло шрамів

Примітки